Владимир Кунин: Кунин, Владимир Владимирович (настоящая фамилия Фейнберг; 1927—2011) — советский и российский писатель, драматург, сценарист.
 Кунин, Владимир Николаевич (1906—1976) — советский гидрогеолог, гидролог, географ, доктор географических наук.